Шапошников, Борис:
 Шапошников, Борис Валентинович (1890—1956) — русский художник-авангардист и теоретик искусства.
 Шапошников, Борис Иванович (род. 1936) — советский самбист.
 Шапошников, Борис Михайлович (1882—1945) — советский военачальник и военный теоретик, Маршал Советского Союза, начальник штаба и генерального штаба РККА в 1928—1931, 1937—1940 и в 1941—1942 годах.
 Шапошников, Борис Николаевич (1882—1920) — русский зоолог, профессор Ветеринарного института по кафедре эмбриологии и сравнительной анатомии.